Komm ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoly Komm (* 1967), russischer Sternekoch
 Christopher Alexander Komm (* 1985), deutscher Sänger und Schauspieler
 Herbert Komm (1909–1993), deutscher Jurist und Gerichtspräsident
 Karlheinz Komm (1934–2013), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Theaterschauspieler und Regisseur
 Matthias Komm (* 1966), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Ulrich Komm (1913–1986), deutschsprachiger Schriftsteller

KOMM steht für:
 KOMM (Nürnberg), ein ehemaliges Kommunikations- und Kulturzentrum in Nürnberg
 KOMM (Offenbach am Main), ein Einkaufszentrum in Offenbach am Main
 Komm-Zentrum Düren, kulturelle Einrichtung in Düren, Nordrhein-Westfalen

komm/Komm steht für:
 Kommunikationswissenschaft in akademischen Graden, siehe Bakk. komm., Dipl.-Komm.Psych. (FH), Dipl. Vis. Komm.

KOMM